

Cinema
 Gli avventurieri – cortometraggio del 1915 diretto da Eugenio Testa 
 Gli avventurieri (Dodge City) – film del 1939 diretto da Michael Curtiz
 Gli avventurieri (The Adventurers) – film del 2017 diretto da Stephen Fung

Libri
Gli avventurieri – libretto di Felice Romani messo in musica da diversi compositori
Gli avventurieri (Kiss the Moon) – romanzo di Carla Neggers, n. 175 de I nuovi bestsellers